

Gruppo A

Commissario tecnico:  Marcin Dorna

Commissario tecnico:  Pavel Hapal

Commissario tecnico:  Håkan Ericson

Commissario tecnico:  Aidy Boothroyd

Gruppo B

Commissario tecnico:  Rui Jorge

Commissario tecnico:  Nenad Lalatović

Commissario tecnico:  Albert Celades

Commissario tecnico:  Blagoja Milevski

Gruppo C

Commissario tecnico:  Stefan Kuntz

Commissario tecnico:  Vítězslav Lavička

Commissario tecnico:  Niels Frederiksen

Commissario tecnico:  Luigi Di Biagio

Campionato europeo di calcio Under-21 2017